Это список знаменосцев, которые представляли Эстонию на Олимпийских играх

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Эстония на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Эстония